Campillo, El kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo, El (kommun i Spanien, Andalusien), Provincia de Huelva, 
 Campillo, El (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar